Seznam kostelů a kaplí v litoměřické diecézi je řazen podle patrocinia a uvádí hlavní římskokatolické kostely a kaple, ve kterých probíhají nebo probíhaly pravidelné či příležitostné bohoslužby. Seznam vychází z Katalogu litoměřické diecéze AD 1997, který vypracoval historik Jaroslav Macek. Jako základ pro tento Katalog byl vzat stav z roku 1934, který byl krátce před dokončením Katalogu, zkonfrontován na základě dotazníků s kněžími působícími v litoměřické diecézi. V ní se nachází také další množství malých kapliček, výklenových kaplí, oratorií, křížků při cestách či na rozcestích a jiných sakrálních staveb, které bývají uváděny na stránkách obcí. Jejich počet může dosahovat řádu tisíců. V těchto drobných stavbách, či při nich, probíhají bohoslužby většinou pouze při mimořádných příležitostech. Seznam kostelů a kaplí je také uveden u jednotlivých vikariátů litoměřické diecéze pro konkrétní vikariát v doplněné a rozvinutější formě.

Seznam

Odkazy

Poznámky

Související články 
 Seznam farností litoměřické diecéze

Literatura 
 
 

Diecéze litoměřická
Litoměřická diecéze